Edvard Munch
Charles Munch
John Munch
5699 Munch

Filmes 

 Munchies (filme de 1987)
 Munchie (filme de 1992)
 Munchie Strikes Back

Münch 
Telmo Perle Münch

Desambiguações de sobrenomes